Esta é uma lista dos 853 municípios do estado de Minas Gerais por área urbana, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação 

MG Area Urbana
Area Urbana